est une expression anglaise signifiant « le dernier adieu ». Elle peut faire référence à :

Musique 
Album
 , album d' sorti le .

Chansons
 , chanson de Jeff Buckley sortie en 1994 ;
 , chanson de Da Buzz sortie le  ;
 , chanson d'Atomic Kitten sortie le  ;
 , chanson de David Cook sortie le  ;
 , chanson de  sortie le ;
 The Last Goodbye, chanson du groupe The Kills sortie le .